Люк Уокер (; род. 19 февраля 1990, Нью-Хейвен, Коннектикут, США) — американский хоккеист, правый нападающий. В настоящее время является игроком «Террас Ривер Кингс».

Игровая карьера 
Свою карьеру Люк Уокер начал в западной лиге (WHL) за команду «Портленд Уинтерхокс», за которую играл до 2010 года. С 2010 по 2013 год играл в АХЛ за «Лейк Эри Монстерз». В сезоне 2013/14 выступал в КХЛ за загребский «Медвешчак». 31 июля 2014 года перешёл в австрийский клуб «Грац Найнти Найнерс».

Достижения 
 Чемпион мира по хоккею среди молодёжи 2010

Статистика

Ссылки 
 
 

Хоккеисты США
Хоккейные правые нападающие
Игроки «Портленд Уинтерхокс»
Игроки «Лейк Эри Монстерз»
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Медвешчак»
Игроки ХК «Грац Найнти Найнерс»
Игроки ХК «Клагенфурт»
Задрафтованные ХК «Колорадо Эвеланш»